Салваторе Скилачи (, прякор Тото, или Тото Скилачи) е италиански футболист, нападател.

Биография 
Роден е на 1 декември 1964 г. в град Палермо, Италия. Професионалната му кариера започва през 1982 г. във ФК Месина. До 1989 г. изиграва 219 мача като отбелязва 61 гола. От 1989 г. е състезател на италианския ФК Ювентус, където играе до 1992 г. като изиграва 90 мача и отбелязва 26 гола. През 1992 г. преминава в Интер. Изиграва там до 1994 г. 30 мача като отбелязва 11 гола. Завършва професионалната си кариера в японския Джубило Ивата от 1994 до 1999 г. като изиграва 78 мача с отбелязани 56 гола. През 1990 г. дебютира за националния отбор на Италия. До 1991 г. има 16 мача в националния отбор на своята страна с отбелязани 7 гола, като през 1990 г. става трети и голмайстор на световното първенство с 6 гола. Носител на Златната топка за 1990 г.

Статистика

Международна статистика

Източници 

Италиански футболисти
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на Ювентус